Der Dänische Fußballpokal 2018/19 (unter Sponsorenschaft auch Sydbank Pokalen) war die 65. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (17. Mai 2019) im Telia Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde der FC Midtjylland, der sich im Finale gegen Titelverteidiger Brøndby IF durchsetzte.

In allen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 52 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, 24 Vereine der 2. Division 2017/18, elf Teams der 1. Division 2017/18, sowie der Letzte der Superliga 2017/18 teil.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 44 Sieger der ersten Runde, der Erste der 1. Division 2017/18, sowie die 7 Teams auf den Plätzen Sieben bis Dreizehn der Superliga 2017/18.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der zweiten Runde und die besten sechs Vereine der Superliga 2017/18.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2018/19 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2018/19